Prawdziwa historia rodu Borgiów (ang. Borgia) – francusko-niemiecko-czesko-włoski serial historyczny. Według IMDb, oryginalny tytuł serialu Borgia został jak do tej pory (kwiecień 2015) tylko w Polsce przetłumaczony z dodatkiem słów "prawdziwa historia rodu", ale serial rzeczywiście nawiązuje do autentycznych wydarzeń. W Polsce emisję serialu rozpoczęła w roku 2014 telewizja Fokus TV, a w marcu i kwietniu roku 2015 nadawana była trzecia seria.

W roli papieża Aleksandra VI występuje John Doman. Papieskim sekretarzem jest Art Malik. Rolę Cezara Borgii gra Mark Ryder, a Isolda Dychauk występuje jako Lukrecja.

Obsada 
 John Doman jako kardynał Rodrigo Borgia / Aleksander VI
 Mark Ryder jako kardynał Cesare Borgia
 Stanley Weber jako Juan Borgia
 Isolda Dychauk jako Lucrezia Borgia
 Marta Gastini jako Giulia Farnese
 Diarmuid Noyes jako kardynał Alessandro Farnese
 Art Malik jako Francesco Gacet
 Assumpta Serna jako Vanozza Cattanei
 Christian McKay jako kardynał Ascanio Sforza
 Scott Winters jako kardynał Raffaele Riario-Sansoni
 Dejan Čukić jako kardynał Giuliano della Rovere

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Telewizyjne seriale historyczne
Seriale telewizyjne emitowane od 2011
Seriale telewizyjne zakończone w 2014
Francuskie telewizyjne seriale historyczne
Niemieckie telewizyjne seriale historyczne
Czeskie seriale telewizyjne
Włoskie telewizyjne seriale historyczne
Filmy o papieżach